Die Usbekische Fußballliga 2016 ist die 25. Spielzeit der höchsten usbekischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 1992. Die Saison begann am 5. März 2016 mit dem ersten Spieltag und wird voraussichtlich mit dem 30. Spieltag im November 2016 beendet werden. Titelverteidiger ist Paxtakor Taschkent.

Die zwei besten Teams der Saison qualifizieren sich direkt für die AFC Champions League 2017, der drittplatzierte startet in der Qualifikation zur Champions League. Zusätzlich nimmt der Sieger des usbekischen Fußballpokals an der Champions League teil. Die zwei schlechtesten Mannschaften der Saison steigen in die Uzbekistan First League ab.

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Offizielle Website (usbekisch)
 Saison 2016 bei Soccerway.com
 Saison 2016 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016